Anne-Marie Catois, téléaste française ;
 Gustave Catois, instituteur et homme politique français.